Craterolophus är ett släkte av nässeldjur. Craterolophus ingår i familjen Depastridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Bägarmaneter
Craterolophus